Каррон — річка у центральній Шотландії. 
 Каррон — село у Шотландії, у області Фолкерк. 
 Каррон — назва Карронського металургійного заводу, що трапляється у літературі.

Див. також  
 Карон